debilizm – stan upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim
 Debil – album niemieckiego zespołu punkrockowego Die Ärzte